Роџер Федерер је седми пут освојио турнир. У финалу је победио Ендија Марија резултатом 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Носиоци 
 

  Новак Ђоковић (полуфинале) 
  Рафаел Надал (друго коло)
  'Роџер Федерер (победник)
  Енди Мари (финалиста)
  Жо-Вилфрид Цонга (полуфинале)
  Томаш Бердих (прво коло)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Јанко Типсаревић (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (четврто коло)
  Марди Фиш (четврто коло)
  Џон Изнер (прво коло)
  Николас Алмагро (треће коло)	
  Жил Симон (друго коло)
  Фелисијано Лопез (прво коло)
  Хуан Монако (треће коло)
  Марин Чилић (четврто коло)

<ol start=17>
 Фернандо Вердаско ''(треће коло)
 Ришар Гаске ''(четврто коло)
 Кеј Нишикори ''(треће коло)
 Бернард Томић ''(прво коло)
 Милош Раонић ''(друго коло)
 Александар Долгополов ''(друго коло)
 Андреас Сепи ''(прво коло)
 Марсел Гранољерс ''(прво коло)
 Станислас Вавринка ''(прво коло)
 Михаил Јужни ''(четвртфинале)
 Филип Колшрајбер ''(четвртфинале)
 Радек Штјепанек ''(треће коло)
 Жилијен Бенето ''(треће коло)
 Енди Родик ''(треће коло)
 Флоријан Мајер ''(четвртфинале)
 Кевин Андерсон ''(прво коло)

Жреб

Финала

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Р. Федерер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А. Рамос
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ф. Фоњини
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М. Љодра
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=6<sup>7
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М. Расел
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7<sup>9
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ж. Милер
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=6<sup>4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= Ж. Бенето
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=7<sup>7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= Ф. Вердаско
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Џ. Ванг
| RD1-score10-1=6<sup>3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=5
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Г. Жемља
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=7<sup>7
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Џ. Гудал
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6<sup>3
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Г. Малис
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М. Матошевић
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П-А. Матје
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4<sup>r
| RD1-score15-3=
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= Ж. Симон
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ф. Фоњини
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= М. Расел
| RD2-score03-1=6<sup>4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=5
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=29
| RD2-team04={{nowrap| Ж. Бенето}}
| RD2-score04-1=7<sup>7
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=7
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=17
| RD2-team05= Ф. Вердаско
| RD2-score05-1=7<sup>7
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Г. Жемља
| RD2-score06-1=6<sup>4
| RD2-score06-2=6<sup>4
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Г. Малис
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=7<sup>7
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= Ж. Симон
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6<sup>5
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6<sup>3
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=7<sup>8
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=29
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7<sup>7
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=6<sup>6
| RD3-score02-5=1

| RD3-seed03=17
| RD3-team03= Ф. Вердаско
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6<sup>5
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=3
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Г. Малис
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=7<sup>7
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=4
| RD3-score04-5=6

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= И. Карловић 
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=7<sup>7
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=6<sup>4
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= Е. Мари
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6<sup>5
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=7<sup>7
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=16
| RD3-team01= М. Чилић
| RD3-score01-1=7<sup>8
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6<sup>2
| RD3-score01-4=6<sup>3
| RD3-score01-5=17
| RD3-seed02=
| RD3-team02= С. Квери
| RD3-score02-1=6<sup>6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=7<sup>7
| RD3-score02-4=7<sup>7
| RD3-score02-5=15

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-score03-4=1
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= Е. Мари
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=16
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=
| RD4-score02-5=
}}

Група 7 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Ж-В. Цонга
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Л. Хјуит
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=7<sup>7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6<sup>4
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=8
| RD1-seed04=
| RD1-team04=| RD1-score04-1=6<sup>2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7<sup>7
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=10

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Л. Лацко 
| RD1-score05-1=7<sup>7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А. Унгур 
| RD1-score06-1=6<sup>4
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ј. Мелцер 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=7<sup>7
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=8
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= С. Вавринка 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6<sup>2
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=4
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Б. Томић 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Д. Гофен 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Џ. Левин 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6<sup>6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К. Бек 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7<sup>8
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=2
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Џ. Ворд 
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= П. Андухар 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=3

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6<sup>3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=6<sup>1
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= М. Фиш 
| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=7<sup>7
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Ж-В. Цонга
| RD2-score01-1=6<sup>3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=7<sup>7
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Л. Лацко 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6<sup>4
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Ј. Мелцер 
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=7<sup>7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=4

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Д. Гофен 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Џ. Левин 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Џ. Ворд
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=7<sup>7
| RD2-score07-5=3
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= М. Фиш 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6<sup>3
| RD2-score08-5=6

| RD3-seed01=5
| RD3-team01={{nowrap| Ж-В. Цонга}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Л. Лацко 
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Д. Гофен
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6<sup>6
| RD3-score03-3=6<sup>6
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= М. Фиш 
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7<sup>8
| RD3-score04-3=7<sup>8
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=5
| RD4-team01={{nowrap| Ж-В. Цонга}}
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=7<sup>7
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4=6
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= М. Фиш
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6<sup>4
| RD4-score02-3=4
| RD4-score02-4=4
| RD4-score02-5=
}}

 Група 8 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= Ф. Лопез 
| RD1-score01-1=6<sup>4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6<sup>5
| RD1-score01-4=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ј. Нијеминен
| RD1-score02-1=7<sup>7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=7<sup>7
| RD1-score02-4=6

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Б. Бејкер 
| RD1-score03-1=7<sup>7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Р. Машадо 
| RD1-score04-1=6<sup>2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=0
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= M Ebden 
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=7<sup>7
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Б. Пер 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6<sup>1
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= А. Долгополов 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3='''7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=27
| RD1-team09={{nowrap| Ф. Колшрајбер}}
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=7<sup>10
| RD1-score09-3=6<sup>5
| RD1-score09-4=7<sup>7
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Т. Хас
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6<sup>8
| RD1-score10-3=7<sup>7
| RD1-score10-4=6<sup>1
| RD1-score10-5=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ј. Цоп
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=4
| RD1-score11-5=7
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Џазири
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=9

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Л. Росол
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=7<sup>7
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= И. Додиг
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6<sup>0
| RD1-score14-4=5
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Т. Белучи
| RD1-score15-1=6<sup>0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р. Надал| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Ј. Нијеминен 
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Б. Бејкер 
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Б. Пер 
| RD2-score03-1=7<sup>7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= А. Долгополов 
| RD2-score04-1=6<sup>2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М. Џазири
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6<sup>2
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Л. Росол
| RD2-score07-1=6<sup>9
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Р. Надал
| RD2-score08-1=7<sup>11
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=4

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Б. Бејкер 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Б. Пер 
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2='''6
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2012.
Вимблдон — мушкарци појединачно